Жан Жионо (,  — ) — французский писатель, действие произведений которого, как правило, происходит в Провансе.

Биография и творчество 
Родившись в небогатой семье сапожника и прачки, Жионо многие годы жил в Маноске (департамент Альпы Верхнего Прованса). По завершении учёбы в местной школе, работал банковским служащим до Первой мировой войны, во время которой служил солдатом. В 1919 году вернулся в банк, а год спустя женился на подруге детства, с которой у него было двое детей. Ушёл из банка в 1930 году, чтобы полностью посвятить себя писательской деятельности после успеха своего первого романа, «Холм».

В 1953 году он был удостоен литературной премии князя Монако Ренье за жизненные заслуги. Позднее стал членом Гонкуровской академии (1954), вошёл в Литературный Совет Монако (1963).

Среди наиболее известных его произведений три романа трилогии «Пан», посвящённых греческому богу Пану и пантеизму: «Холм», «Парень из Бомюня», и «Отава». Он также известен книгой «Путешествие в Италию» и новеллой «Человек, который сажал деревья» (1953).

Многие произведения Жионо были экранизированы: фильмы по его книгам снимали Марсель Паньоль, Жан-Поль Раппно, Рауль Руис. Он возглавлял жюри Каннского МКФ (1961), входил в его жюри (1966).

Произведения

Романы, повести, хроники 
 Colline — Grasset — 1929
 Un de Baumugnes — Grasset — 1929
 Regain — Grasset — 1930
 Naissance de l’Odyssée — Editions Kra — 1930
 Le Grand Troupeau — Gallimard — 1931
 Jean le Bleu — Grasset — 1932
 Solitude de la pitié — Gallimard 1932
 Le Chant du monde — Gallimard — 1934
 Que ma joie demeure — Grasset — 1936
 Batailles dans la montagne — Gallimard — 1937
 Pour saluer Melville — Gallimard — 1941
 L’eau vive — Gallimard — 1943 (Rondeur des Jours et l’Oiseau bagué −1973)
 Король без развлечений / Un roi sans divertissement — Gallimard — 1947
 Noé — Editions la Table ronde — 1947
 Fragments d’un paradis — Déchalotte — 1948
 Mort d’un personnage — Grasset — 1949
 Les Âmes fortes — Gallimard — 1949
 Les Grands Chemins — Gallimard — 1951
 Le Hussard sur le toit (Гусар на крыше) — Gallimard — 1951
 Le Moulin de Pologne — 1952
 Человек, который сажал деревья / L’homme qui plantait des arbres — Reader’s Digest — 1953
 Le Bonheur fou — Gallimard — 1957
 Angelo — Gallimard — 1958
 Hortense ou l’Eau vive (avec Jean Allioux) Editions France-Empire — 1958
 Deux cavaliers de l’orage — Gallimard — 1965
 Le Déserteur — René Creux Editeur — 1966 (le Déserteur et autres récits — Gallimard — 1973)
 Ennemonde et Autres Caractères — Gallimard — 1968
 L’Iris de Suse — Gallimard — 1970
 Les Récits de la demi-brigade — Gallimard — 1972
 Faust au village — Gallimard — 1977
 Le Bestiaire — Ramsay — 1991

Незавершенные романы 
 Angélique — Gallimard — 1980
 Cœur, Passions, Caractères — Gallimard — 1982
 Dragoon suivi d’Olympe — Gallimard — 1982

Очерки и статьи 
 Présentation de Pan — Grasset — 1930
 Manosque-des-plateaux — Emile-Paul Frères — 1931
 Le Serpent d’Etoile — Grasset — 1933
 Les Vraies Richesses — Grasset — 1936
 Refus d’obéissance — Gallimard 1937
 Le Poids du ciel — Gallimard — 1938
 Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix — Grasset — 1938
 Précisions — Grasset — 1939
 Recherche de la pureté — Gallimard — 1939
 Triomphe de la vie — Ides et Calendes — 1941
 Voyage en Italie — Gallimard — 1953
 Notes sur l’affaire Dominici — Gallimard — 1955
 Le Désastre de Pavie -Gallimard — 1963
 Les Terrasses de l’Ile d'''Elbe — Gallimard — 1976
 Les Trois Arbres de Palzem — Gallimard — 1984
 De Homère à Machiavel — Gallimard — 1986
 Images d’un jour de pluie et autres récits de jeunesse — Editions Philippe Auzou — 1987
 La Chasse au Bonheur — Gallimard — 1988
 Provence — Gallimard — 1993
 Les Héraclides — Quatuor — 1995
 De Montluc à la «Série Noire» — Gallimard — 1998

 Стихи 
 Accompagne de la flute — les Cahiers de l’Artisan — 1923
 La Chute des Anges, Fragment d’un Déluge, Le Cœur-Cerf — Rico — 1969

 Пьесы 
 Le bout de la Route — Lanceur de Graines — La Femme du boulanger — Gallimard — 1943
 Le Voyage en calèche — Editions du Rocher — 1947. Cette pièce à été interdite par l’occupant pendant la seconde guerre mondiale.
 Domitien, suivi de Joseph à Dothan — Gallimard — 1959
 Le Cheval fou — Gallimard — 1974

 Письма 
 Avec Jean Paulhan — Gallimard — 2000
 Avec André Gide — Université de Lyon — 1983
 Avec Jean Guéhenno — Seghers — 1975
 Avec Lucien Jacques — Gallimard — 1981 et 1983 (2 volumes)

 Интервью 
 Avec Jean Carrière — La Manufacture — 1985
 Avec Jean et Taos Amrouche — Gallimard — 1990

 Переводы 
 Moby Dick (traduction du roman d’Herman Melville; avec Lucien Jacques et Joan Smith) — Les Cahiers du Contadour — 1939
 L’expédition d’Humphry Clinker (traduction du roman de Tobias G. Smollet; avec Catherine d’Ivernois) — Gallimard — 1955

 Сценарии 
 Crésus'' — Rico — 1961

Экранизации 
 1934 — «Анжель»
 1963 — «Король без развлечений»
 1987 — «Человек, который сажал деревья»
 1995 — «Гусар на крыше»
 2001 — «Сильные души»

Публикации на русском языке 
 Холм, 1934
 Большое стадо, 1934
 Песнь земли, 1935
 Радость, 1936
 Гусар на крыше. Польская мельница. М., 1992
 Король без развлечений. Гусар на крыше. М., 2002
 Человек, который сажал деревья

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Сайт Центра Жионо в Маноске
 
 На сайте IMDb
 Мультфильм «Человек, который сажал деревья» на сайте «IMDb»

Писатели Франции XX века
Французские писатели